Арлансон:

 Арлансон — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Арлансон — крупная река Пиренейского полуострова, приток реки Арланса.